DC Super Hero Girls: Tini szuperhősök (2015–2018), amerikai websorozat
DC Super Hero Girls: Tini szuperhősök (2019–), amerikai televíziós sorozat